Ін'єкція — (ін'єктивне відображення, ін'єктивна функція) — в математиці таке співвідношення між елементами двох множин, яке одному елементу з першої множини зіставляє один і тільки один елемент з другої множини.
 Ін'єкція — процес проникнення магматичного розплаву або осадового матеріалу (знизу вгору, згори вниз і в латеральному напрямку) в осади або породи під дією підвищеного тиску між шарами осадових порід (пошарова І.) або в тріщини, які перетинають товщу порід.
 Ін'єкція — введення ліків з допомогою шприца у кров хворої людини чи тварини.